Mommer ist der Name von:

 Bernard Mommer (* 1943), ehemaliger deutscher Soziologe sowie stellvertretender Minister im Energie- und Erdölministerium von Venezuela 
 Karl Mommer (1910–1990), deutscher Politiker der SPD
 Willy Mommer (1921–1972), belgischer Dirigent, Komponist und Kulturmanager